Baba ima več pomenov.

 V mitologiji:
 Baba (mitologija) - vila/čarovnica 
 Jaga baba

 Baba je pogosto ime gorskih vrhov v Sloveniji:
 Mala Baba (1936 m) in Velika Baba (2137 m) na meji z Italijo nad Bovcem
 Mala Baba (2018 m) in Velika Baba (2127 m) na meji z Avstrijo nad Jezerskim
 Velika Baba (2016 m) blizu Krnskega jezera
 Baba (Dovška rožca tudi Dovška Baba) (1891 m) na meji z Avstrijo nad Dovjem

 Baba je ime gorovja:
 Baba (Makedonija) (Nacionalni park Pelister) - gorovje med Prespanskim jezerom in Bitolsko kotlino 
 Baba (Kruševo) - gorovje severozahodno od Kruševa
 Baba (Hercegovina) - gorovje jugovzhodno od Gackega

 Baba je ime/priimek več oseb:
 H. Džahndžir Baba (1910-1966), indijski fizik
 Baba Taher (? - 1019), perzijski pesnik.
 Ali Baba (arabska pravljična oseba).